Příjmení Noack nosí více různých významných osobností:

 Alfred Noack (1833–1895) – italský fotograf německého původu
 Astrid Noack (1888–1954) – dánská sochařka
 Michael Noack (* 1955) – východoněmecký fotbalista, obránce